Kaplica papieska – kaplica papieska pod Turbaczem w Gorcach
 Kaplica papieska – kaplica papieska we Wschowie